Anstey hace referencia a varios artículos en Wikipedia

Lugares
Dos parroquias civiles de Inglaterra y los pueblos homónimos ubicados dentro su término:
 Anstey, condado de Hertfordshire
 Anstey, condado de Leicestershire

Personas
Caroline D. Anstey (1955-), directora del Banco Mundial desde 2011.
Vera Anstey (1889–1976) notable economista inglesa que trabajó mayormente sobre la economía de India
Chris Anstey (1975), jugador australiano de baloncesto.